Запселье — название населённых пунктов:

Россия 
 Запселье — хутор в Обоянском районе Курской области.

Украина 
 Запселье — село в Великобагачанском районе Полтавской области.
 Запселье — село в Кременчугском районе Полтавской области.
 Запселье — село в Краснопольском районе Сумской области.
Запселье — до 1964 г. название села Колосовка в Великобагачанском районе Полтавской области.